Дарья Карпова:
  (род. 1989) — российская дзюдоистка, бронзовая медалистка чемпионата России в тяжёлом весе (2016).
 Карпова, Дарья Кузьминична (1914—2003) — советская и российская актриса.